«Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» () — кинокомедия режиссёра Адама Маккея.

Сюжет 

Рон Бургунди является самым рейтинговым ведущим в Сан-Диего в 70-х. Феминизм в стране берёт своё и в редакции телеканала появляется амбициозная ведущая новостей Вероника Корнигстоун. Их знакомство произошло при щекотливых обстоятельствах, когда Рон, не зная, кто Вероника такая, попытался приударить за ней в баре. С тех пор они на ножах. Рон готов сидеть в кадре дуэтом до тех пор, пока Вероника остается на своем месте, охватывающем кошачьи показы мод, приготовление еды и другие «женские» интересы. Но когда Вероника отказывается быть просто «конфеткой для глаз», она уверенно занимает место ведущего новостного выпуска. Пытаясь отомстить своему партнёру и прочно занять место лидера, Вероника подменяет Рону текст в телесуфлёре. Рон, который читает всё, что ему дают, не задумываясь, заканчивает выпуск новостей оскорблением всех жителей города.

В ролях 
 Уилл Феррелл — Рон Бургунди
 Кристина Эпплгейт — Вероника Корнигстоун
 Пол Радд — Брайан Фонтана
 Стив Карелл — Брик Темленд
 Дэвид Кокнер — Чемпион «Чемп» Кайнд
 Фред Уиллард — Эд Харкен
 Крис Парнелл — Гарт Холадей
 Винс Вон — Вес Ментут
 Уилсон, Люк — Френк Витчард
 Бен Стиллер — Артуро Мендез
 Тим Роббинс
 Сет Роген — оператор
 Джек Блэк — мотоциклист
 Дэнни Трехо — бармен

Награды и номинации 
 2005 — номинация на премию MTV Movie Awards в четырёх категориях
 2005 — номинация на премию Золотая малина
 худший актёр (Бен Стиллер)

Сиквел 

Студия DreamWorks отказалась снять сиквел «Телеведущий 2: И снова здравствуйте», этим занималась студия Paramount Pictures. Премьера состоялась 20 декабря 2013 года.

Ссылки 
 рецензия на фильм Роджер Эберт
 рецензия на фильм Washington Post

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года
Фильмы о телевидении
Фильмы на английском языке
Фильмы о журналистах
Фильмы США 2004 года
Фильмы по сценариям Уилла Феррелла